Mafalda de Portugal foi um nome comum a algumas infantas portuguesas da primeira dinastia:
 Mafalda de Saboia, esposa de Afonso Henriques
 Mafalda de Portugal, filha de Afonso Henriques, prometida em casamento a Afonso II de Aragão, o que não se efectivou por morte da infanta;
 Beata Mafalda de Portugal, filha de Sancho I de Portugal, foi rainha de Castela pelo casamento com Henrique I de Castela, tendo o casamento sido dissolvido por consanguinidade.

Pode também estar à procura de:
 Mafalda de Bragança (1898-1918), filha do Duque de Bragança D. Miguel II

Desambiguação